В настоящее время в политике Уэльса принимают участие около 20 партий, четыре из которых занимают места в Национальной ассамблее. 

Ниже приведен список действующих политических партий Уэльса. В ячейке, перед названием партии, указан традиционный цвет, которым партии обозначаются в списках.

Политические партии Уэльса

Ссылки 
 Political Parties in Wales

Примечания 

Политика Уэльса